Ruilhandel
 Barter (motorfiets)